Le bandy se pratique en compétition dans 19 pays.

Équipes dans le monde par continent

Europe

Amérique

Asie

Notes et références 

Sport collectif dans le monde